Custódio oder Custodio ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Custódio (* 1983; Custódio Miguel Dias de Castro), portugiesischer Fußballspieler
 Olivier Custodio (* 1995), Schweizer Fußballspieler
 Sergio Custodio (1947–2020), guatemaltekischer Philosoph, Theologe und Hochschullehrer